Stadlen ist der Familienname folgender Personen:
 Hedi Stadlen (1916–2004), österreichische Philosophin, Aktivistin und Musikwissenschaftlerin
 Lewis J. Stadlen (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Matthew Stadlen (* 1979), britischer Moderator, Produzent und Autor
 Peter Stadlen (1910–1996), Komponist, Pianist und Musikwissenschaftler